Moto 360 – serie di smartwatch del 2014
 Moto 360 – serie di smartwatch del 2015